El término Nikítino () puede referirse a:

Armenia 
 Nikítino, antiguo nombre de la localidad actual de Fioletovo, en Armenia.

Rusia 
Nikítino (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Nikítino (Mordovia), localidad de la república de Mordovia, en Rusia.
Nikítino (Ilínskoye, Ivánovo), localidad del raión de Ilínskoye del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Nikítino (Pálej, Ivánovo), localidad del raión de Pálej del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Nikítino (Téikovo, Ivánovo), localidad del raión de Téikovo del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Nikítino (Neman, Kaliningrado), localidad del raión de Neman del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Nikítino (Právdinsk, Kaliningrado), localidad del raión de Právdinsk del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Nikítino (Bórovsk, Kaluga), localidad del raión de Bórovsk del óblast de Kaluga, en Rusia.
Nikítino (Sujínichi, Kaluga), localidad del raión de Sujínichi del óblast de Kaluga, en Rusia.
Nikítino (Tarusa, Kaluga), localidad del raión de Tarusa del óblast de Kaluga, en Rusia.
Nikítino (Yúzhnov, Kaluga), localidad del raión de Yúzhnov del óblast de Kaluga, en Rusia.
Nikítino (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Nikítino (Chújloma, Kostromá), localidad del raión de Chújloma del óblast de Kostromá, en Rusia.
Nikítino (Gálich, Kostromá), localidad del raión de Gálich del óblast de Kostromá, en Rusia.
Nikítino (Kostromá), localidad del raión de Kostromá del óblast de Kostromá, en Rusia.
Nikítino (Mantúnovo, Kostromá), localidad del raión de Mantúnovo del óblast de Kostromá, en Rusia.
Nikítino (Ponázyrevo, Kostromá), localidad del raión de Ponázyrevo del óblast de Kostromá, en Rusia.
Nikítino (Soligálich, Kostromá), localidad del raión de Soligálich del óblast de Kostromá, en Rusia.
Nikítino (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Nikítino (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Nikítino (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Nikítino (Dimítrov, Moscú), localidad del raión de Dmítrov del óblast de Moscú, en Rusia.
Nikítino (Mozhaisk, Moscú), localidad del raión de Mozhaisk del óblast de Moscú, en Rusia.
Nikítino (Taldom, Moscú), localidad del raión de Zaráisk del óblast de Moscú, en Rusia.
Nikítino (Zaráisk, Moscú), localidad del raión de Zaráisk del óblast de Moscú, en Rusia.
Nikítino (Gorodets, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Gorodets del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Nikítino (Koberninó, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Koberninó del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Nikítino (Krasnye Baki, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Krasnye Baki del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Nikítino (Pochinki, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Pochinki del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Nikítino (Ogibnoye, Semiónov, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Ogibnoye del raión de Semiónov del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Nikítino (Zimenki, Semiónov, Nizhni Nóvgorod), localidad del municipio de Zimenki del raión de Semiónov del óblast de Nizhni Nóvogorod, en Rusia.
Nikítino (Borovichí, Nóvgorod), localidad del raión de Borovichí del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Nikítino (Jvóinaya, Nóvgorod), localidad del raión de Jvóinaya del óblast de Nóvogorod, en Rusia.
Nikítino (Stáraya Rusa, Nóvgorod), localidad del raión de Stáraya Rusa del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Nikítino (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Nikítino (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Nikítino (Mijáilov, Riazán), localidad del raión de Mijáilov del óblast de Riazán, en Rusia.
Nikítino (Spask, Riazán), localidad del raión de Spask del óblast de Riazán, en Rusia.
Nikítino (Bogdánovshchina, Smolensk), localidad del raión de Bogdánovshchina del óblast de Smolensk, en Rusia.
Nikítino (Demídov, Smolensk), localidad del raión de Demídov del óblast de Smolensk, en Rusia.
Nikítino (Stároye Seló, Smolensk), localidad del raión de Stároye Seló del óblast de Smolensk, en Rusia.
Nikítino (Smolensk), localidad del raión de Smolensk del óblast de Smolensk, en Rusia.
Nikítino (Bobrovichi, Yelnia, Smolensk), localidad del municipio de Bobrovichi del raión de Yelnia del óblast de Smolensk, en Rusia.
Nikítino (Korobets, Yelnia, Smolensk), localidad del municipio de Korobets del raión de Yelnia del óblast de Smolensk, en Rusia.
Nikítino (Nikoláyevka, Uliánovsk), localidad del raión de Nikoláyevka del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Nikítino (Súrskoye, Uliánovsk), localidad del raión de Súrskoye del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Nikítino (Kovrov, Vladímir), localidad del raión de Kovrov del óblast de Vladímir, en Rusia.
Nikítino (Súdogda, Vladímir), localidad del raión de Súdogda del óblast de Vladímir, en Rusia.
Nikítino (Cherepovets, Vólogda), localidad del raión de Cherepovets del óblast de Vólogda, en Rusia.
Nikítino (Semiónkovo, Vólogda), localidad municipio de Semiónkovo del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Nikítino (Spáskoye, Vólogda), localidad del municipio de Nepotiágovo del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Nikítino (Ústiuzhna, Vólogda), localidad del raión de Ústiuzhna del óblast de Vólogda, en Rusia.
Nikítino (Vózhega, Vólogda), localidad del raión de Vózhega del óblast de Vólogda, en Rusia.
Nikítino (Danílov, Yaroslavl), localidad del raión de Danílov del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Nikítino (Liúbim, Yaroslavl), localidad del raión de Liúbim del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Nikítino (Nekoúz, Yaroslavl), localidad del raión de Nekoúz del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Nikítino (Nekrásovskoye, Yaroslavl), localidad del raión de Nekrásovskoye del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Nikítino (Pervomaiski, Yaroslavl), localidad del raión de Pervomaiski del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Nikítino (Poshejone, Yaroslavl), localidad del raión de Poshejone del óblast de Yaroslavl, en Rusia.